Timbuktu, eller liknande stavelser kan syfta på:

Personer 
 Timbuktu – Den svenske artisten Jason Diakité, född 1975.
Timbuktu – Timothy Wallace, en kanadensisk artist medlem i Hip-Hop gruppen Backburner

Konst, underhållning och media

Litteratur 
 Timbuktu (bok) – en bok av Paul Auster från 1999

Film 
 Timboektoe – holländsk film från 2007
 Timbuctoo – engelsk film från 1933
 Timbuktu – amerikansk film från 1959
Timbuktu –  fransk-mauretansk dramafilm från 2014 i regi av Abderrahmane Sissako.

Geografi

Mali 

 Timbuktu – administrativ region som täcker mer än en tredjedel av Malis yta. 
 Timbuktu – stad, nära floden Niger.

USA 
Timbuctoo, samhälle i  Yuba County Kalifornien,